Muhm ist der Familienname folgender Personen:

 William James Muhm (* 1957), US-amerikanischer, römisch-katholischer Weihbischof im Militärordinariat
 Werner Muhm, (* 1950), Betriebswirt und Direktor der Kammer für Arbeiter und Angestellte